Бики́н — топоним:

 Бикин — река на Дальнем Востоке России, приток Уссури.
 Бикин — город в Хабаровском крае России.
 Бикин — национальный парк в Приморском крае России.

См. также 
 Бикини